Lithostrotia é um clado de saurópodes titanossauros derivados que viveram durante o Cretáceo Inferior e o Cretáceo Superior. O grupo foi definido por Upchurch et al. em 2004 como o ancestral comum mais recente de Malawisaurus e Saltasaurus e todos os descendentes desse ancestral. Lithostrotia é derivado do grego antigo lithostros, que significa "incrustado com pedras", referindo-se ao fato de que muitos membros deste clado conhecidos são preservados com osteodermas. No entanto, os osteodermas não são uma característica distintiva do grupo, como os dois apontados por Unchurch et al. incluem vértebras caudais com faces frontais fortemente côncavas.

História da descoberta
Em 1895, Richard Lydekker nomeou a família Titanosauridae para resumir os saurópodes com vértebras caudais procoelosas (côncavas na frente). O nome Titanosauridae desde então tem sido amplamente usado e foi definido por Salgado e colegas (1997), Gonzalaz-Riga (2003) e Salgado (2003) como um táxon baseado em ramificação. De acordo com uma proposta de Wilson e Upchurch (2003), parece hoje grande parte das pesquisas sobre o uso desse nome de: Wilson e Upchurch publicaram uma revisão do gênero Titanosaurus e declaram a espécie-tipo |issueTitanosaurus indicus como inválida porque é baseada apenas em duas vértebras da cauda, sem apresentar características utilizáveis para diagnóstico. De forma consistente, esses autores consideram grupos de classificação baseados em Titanosaurus como o táxon nominal Titanosauridae, Titanosaurinae e Titanosauroidea - também considerado inválido. Em 2004, Upchurch e colegas apresentaram o novo grupo Lithostrotia para descrever o mesmo grupo de Titanosauridae, mas em vez disso não foi baseado em um táxon específico. O nome Lithostrotia não é reconhecido atualmente por todos os pesquisadores.

Definição e sinapomorfias

Upchurch e colegas (2004) definem o Lithostrotia como um táxon baseado em ramificação que inclui o último ancestral comum do Malawisaurus e Saltasaurus e todos os descendentes desse ancestral. De acordo com esta definição, o Lithostrotia inclui todas as formas que são mais derivadas do que o Malawisaurus nas filogenias.

Além de definir o grupo, Upchurch e colegas deram duas características derivadas comuns (sinapomorfias), que servem para distinguir o grupo de não membros. A primeira é que todas as vértebras caudais, exceto a mais distal, eram procoelosas, o que significa que sua face frontal era côncava. Além disso, as vértebras caudais frontais (proximais) eram procoelosas particularmente fortes. Esta primeira característica também é compartilhada com Mamenchisauridae.

Unchurch et al. denominado Lithostrotia com base na presença de osteodermas em muitos membros, mas os osteodermas de mesmo nome não representam sinapomorfia, pois a história evolutiva dos osteodermas é desconhecida entre os titanossauros. Pode ser que essa característica tenha se desenvolvido várias vezes de forma independente dentro dos titanossauros e Lithostrotia, já que os osteodermos são conhecidos em muitos saltasaurídeos, Mendozasaurus, Aeolosaurus, Ampelosaurus e vários outros gêneros dentro e fora de Lithostrotia com morfologias diferentes.

Classificação
Lithostrotia é um grupo derivado de titanossauros, excluindo formas primitivas como Andesaurus e Phuwiangosaurus. O clado possivelmente equivalente Titanosauridae foi posicionado em uma análise filogenética por Calvo et al. (2007), onde incluiu todos os titanossauros exceto Andesaurus, embora múltiplas formas primitivas não tenham sido analisadas. Outras filogenias, por Unchurch et al. (2015), em vez disso, encontraram alguns titanossauros não litoestrotianos ou quase todos os titanossaurídeos não braquiossaurídeos dentro do grupo. Poropat et al. (2015) conduziu uma análise semelhante a uma de Unchurch et al. (2015). Esta análise descobriu que Andesaurus, Argentinosaurus e Epachthosaurus estavam dentro de Titanosauria, mas fora de Lithostrotia, e o último grupo incluía Malawisaurus, Nemegtosaurus, Diamantinasaurus, Tapuiasaurus e Alamosaurus como litoestrotianos basais fora de Saltasauridae. Os resultados de sua análise são mostrados abaixo.

Outra análise filogenética em 2016, parcialmente reproduzida abaixo, encontrou o Diamantinasaurus como um titanossauro não litoestrotiano e o táxon irmão do Savannasaurus contemporâneo.

O cladograma abaixo segue Mocho et al. (2019) com o novo subgrupo denominado Lirainosaurinae.

Sauropoda
Sauropodomorpha